Rosta – comune piemontese della provincia di Torino
Rosta Nuova – quartiere di Reggio Emilia
Rosta o Rustah – nome di un antico distretto di Isfahan, Persia
Rosta – in architettura, infisso o inferriata che chiude la parte superiore di un arco
ROSTA (1918-1935) – prima agenzia di notizie della Russia sovietica
Cima Rosta – monte delle Alpi Graie